Чиллаго () — город в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд. Население города по оценкам на 2011 год составляло примерно 192 человека. Город находится в составе района Мариба, население которого — 21557 человек (2016 год).

Топонимика 
В 1888 году город был назван Чиллаго. Название взято из припева местной шанти: «Хики, Тики, Псайке, Крики, Чиллаго, Валабадори».

История 

В 1873 году  исследовал этот район и подтвердил сообщения о богатых месторождениях меди на этой территории. Горный предприниматель  отправился в эти края в 1888 году и быстро монополизировал территорию. В 1900 году открылось первое почтовое отделение. В 1901 году от Марибы до города проложили линию железнодорожной и горнодобывающей компании Чиллаго, 27 октября 1910 года в Чиллаго открылся городской заповедник.

Первая городская библиотека открылась в 2002 году.
Государственная школа в Чиллаго открылась 1 апреля 1902 года. В 1995 году был основан национальный парк  площадью 37 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Панорамы Чиллаго на Гугл-картах

Города Квинсленда